XEE – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Lac-Édouard (Québec), (Canada)